Cette page retrace l'historique du FC Mulhouse en Coupe de France de football.

Historique 
Depuis la saison 1919-1920, date de sa première participation, le FCM prend part à l'intégralité des éditions de la Coupe de France hormis durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le club n'atteint jamais la finale et sa meilleure performance est une demi-finale perdue 1-0 contre le CA Paris en 1928. 

Tout au long de l'Histoire, le club réalise des parcours intéressants à l'image de huit participations en huitième de-finale et six en quart-de-finale et lors de ces matchs, le club n'est jamais éliminé par un adversaire inférieur hiérarchiquement. L'essentiel des bons parcours ont lieu pendant la période 1981-1990 et deux se distinguent aux yeux des supporters, bien que l'élimination intervienne avant la demi-finale. La première performance notable est celle de Coupe de France 1968-1969 où le club, alors en CFA (), atteint les quarts de finale au cours desquels il est battu par les Girondins de Bordeaux (). Le match aller se dispute à guichets fermés à domicile au stade de Bourtzwiller et le FC Mulhouse s'incline 0-1. Le match retour voit une seconde défaite 2-0 en Gironde. Le parcours 1983-1984 est composé de plusieurs qualifications face à des adversaires mieux placés hiérarchiquement alors que le club est pensionnaire de deuxième division. Le FC Mulhouse élimine par un but à zéro le tenant de la Coupe, le Paris Saint-Germain, en  au stade de la Meinau. En huitième-de-finale, le FCM se qualifie face aux Girondins de Bordeaux, futur Champion de France. Le club mulhousien gagne le match aller 1-0 à Bordeaux puis le club girondin obtient un résultat nul 2-2 au stade de l'Ill et est éliminé. Cette belle aventure finit en quart-de-finale contre le Football Club de Nantes. Les "Canaris" nantais remportent le match aller sur un score de 2-0 au stade de la Beaujoire mais connaissent au cours du match retour à Mulhouse un scénario rude pour leur qualification puisque le FCM gagne 3-2. L'attaquant et international français Didier Six est l'une des figures marquantes du parcours 1983-1984.

Le parcours 1997-1998

Le parcours 2009-2010 

Cette saison-là, le club brille particulièrement en Coupe de France. Alors en CFA, le FCM entre en lice au quatrième tour de la compétition, qui se déroule face au club d'Andolsheim, contre qui il gagne 0-2 le  à 15 heures. Deux semaines plus tard, c'est Lutterbach qui est victime du FCM, éliminé sur le score de 8-2, et permettant ainsi à Mulhouse de rencontrer le FC Steinseltz au sixième tour, club de DH battu 4-1 à domicile le .

Ainsi, le club se hisse sans problème jusqu'au septième tour, où il croise l'US Sarre-Union. Au bout de quatre-vingt-dix minutes, les deux clubs se tiennent par un but partout et à l'issue de la prolongation, le score est toujours nul, deux buts partout. Mulhouse se qualifie tout de même après les coups de pied au but. Au huitième tour, le FC Mulhouse croise le club de La Chapelle, qui évoluait en Division d'Honneur. Mulhouse s'impose sans problème par quatre buts à un, et se qualifie pour les trente-deuxième de finale, où il rencontre un club de promotion: l'US Marquette. 

Le match contre le club de Marcq-en-Barœul, joué à l'extérieur, voit les haut-rhinois prendre l'avantage par deux buts à un après un match très serré où les pensionnaires de promotion ont longtemps tenu tête au FCM et ont même faillit égaliser à 7 minutes de la fin. En seizième de finale, les Mulhousiens sont finalement expulsés par l'En Avant Guingamp, club de Ligue 2, et tenant du titre de champion de France, sur le score de un à zéro.

Récapitulatif des rencontres 
Le tableau suivant liste les rencontres du FC Mulhouse dans la compétition. L'équipe indiquée en premier joue à domicile.

Lien externe 
 Ensemble des résultats de la Coupe de France sur www.fff.fr

Notes et références

Navigation 

Coupe de France
Mulhouse FC